75-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 12 по 21 января 2015 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 
 Karen Grigoryan is the Armenian Champion

Чемпионаты Армении по шахматам
2015 год в шахматах
Январь 2015 года
Спорт в Армении в 2015 году
Спортивные соревнования в Ереване